Barzoi (hond), een Russische windhond
Barzoi (motorfiets), een Nederlands historisch motorfietsmerk